Boquiñeni kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Boquiñeni (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Boquiñeni (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar